Afraid of Heights — пятый студийный альбом канадской рок-группы Billy Talent, релиз которого состоялся 29 июля 2016 года. Альбом стал первым релизом группы без ударника Аарона Словонюка, который был заменен в студии Джорданом Гастингсом из Alexisonfire. За первую неделю продаж было раскуплено свыше 53 000 экземпляров альбома.

Список композиций

Участники записи 
Billy Talent
 Бенджамин Ковалевич — вокал
 Джонатан Гэллант — бас-гитара/бэк-вокал
 Иэн Ди’Сэй — гитара, вокал, клавишные, перкуссия
 Аарон Соловонюк — ударные
Сессионые участники
 Джордан Гастингс — ударные, перкуссия

Чарты

Примечания 

Альбомы Billy Talent
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums